«Просто Мария» () — мексиканский телесериал 1989 года. Производство компании «Televisa», продюсер Валентин Пимштейн. В России впервые демонстрировался на 1 канале Останкино с 9 марта 1993 года по 5 апреля 1994 года.

Описание сюжета 
Юная, наивная и неграмотная крестьянка из бедной многодетной семьи, Мария Лопес, приезжает в Мехико, чтобы найти работу. Она вступает в связь с богатым молодым аристократом Хуаном Карлосом дель Вильяром и рожает ему сына Хосе Игнасио. Под давлением родственников Хуан Карлос не может быть вместе с Марией. Проходят годы. Мария становится известным модельером и открывает свою фабрику. Хосе Игнасио вступает в связь с Лаурой — дочерью Лорены дель Вильяр, сестры Хуана Карлоса. После долгих мытарств Хосе Игнасио и Лаура женятся, но Лорена дель Вильяр стреляла в Хосе Игнасио прямо в больнице, что стало причиной преждевременных родов Лауры, которых Лаура не выдерживает и умирает. Мария в свою очередь сходится со своим старым другом маэстро Виктором Каррено, который долгие годы добивается любви Марии. Узнав об этом, Хуан Карлос спешит увидеться с Марией, но попадает в автокатастрофу и вскоре в больнице умирает, успев примириться с Хосе Игнасио. Мария разводится с Виктором из-за ловушки Сулеймы, в которую попал Виктор, и благодаря дружбе с графом де Аренцо продвигает своё дело в Европе. Однако после аварии она теряет память и попадает в руки к Лорене дель Вильяр и Артуро Д'Анхиле, который домогался любви Марии. Лорена и Артуро поджигают фабрику Марии, Лорена запирает Артуро, и он сгорает заживо. Мария находит пристанище в приюте Матушки Кармелы, где её находит адвокат Рафаэль Идальго и возвращает в семью, а доктор Фернандо Торрес постепенно возвращает ей память. Выздоровев после потери памяти, Мария воссоединяется с Виктором, а Хосе Игнасио женится на дочери графа Изабелле, а Луис женится на Насарии Фернандес. Во время венчания Лорена дель Вильяр дважды стреляет в семью Лопес, затем скрываясь от полиции угоняет чужую машину и погибает в адском пламени, потому что лейтенант Орнелас при ответной стрельбе пробил бензобак, и машина загорелась и взорвалась.

Актёры

Роли исполняли и дублировали

Административная группа 
 Либретто и литературная редакция
 оригинальный текст - Селия Алькантара
 либретто со включением юмористических сцен с Доном Чема и Рене и создание героя Фернандо Торреса - прототипа бразильского актера - Карлос Ромеро
 телевизионная версия - Валерия Филипс
 главный редактор -  Альберто Карденас Вальдес
 литературный редактор - Росарио Велисия
 Режиссура
 режиссёры-постановщики — Беатрис Шеридан, Артуро Рипштейн
 режиссеры по диалогам актеров - Мерседес Паскуаль, Артуро Гарсия Тенорио
 Операторская работа
 операторы-постановщики — Эрнесто Арреола, Мануэль Руис Эспарса, Габриэль Васкес Бульман
 Музыка
 Композиторы — Хосе Антонио «Потро» Фариас, Франсиско «Пако» Наваретте, Вивиана Пимштейн
 Вокал — Франсиско «Пако» Наваретте, Вивиана Пимштейн, Куко Санчес
 Аудиотехник — Хосе Луис Санчес
 Художественная часть
 Костюмы для съёмок — компания Televisa San Angel
 художница пр костюмам — Ракель Парот
 Административная часть
 Распределитель ролей среди актерского состава - Артуро Гисар
 Ассоциированные продюсеры - Вероника Пимштейн, Сальвадор Мехия Алехандре
 Генеральный продюсер — Валентин Пимштейн.

Версии 
Данный телесериал является шестым ремейком аналогичного телесериала. В 2015 году телекомпания Televisa сняла седьмой ремейк в Латинской Америке и второй ремейк в Мексике с одноимённым названием:
 Аргентина, 1967 год — теленовелла «Simplemente Maria» (оригинальная, первая версия).
 Перу, 1969 год — «Simplemente Maria» c Саби Камалич (Мария Рамос), Рикардо Блюме (Роберто Кариде) и Браулио Кастильо (маэстро Эстебан Пикаротти).
 Бразилии, 1970 год — «Simplesmente Maria» c Ионой Магальянс (Мария) и Карлосом Альберто (Эстебан).
 Венесуэле в 1972 год — «Simplemente Maria» c Кармен Хулией Альварес (Мария) и Эдуардо Серрано (маэстро Эстебан)
 Аргентина, 1979 год — «Rosa de lejos» с Леонор Бенедетто и Хуаном Карлосом Дуаль.
 Россия-Украина, 2013 год — «Поцелуй» с Алёной Криг (Наталья Бондарчук) и Иваном Колесниковым (Дмитрий Ворошилов), являющееся адаптацией телесериала «Просто Мария».
 Мексика, 2015-16 гг. — «Просто Мария» с Клаудией Альварес (Мария) и Хосе Рон (Алехандро).

Печатный вариант ремейков-продолжений 
Ещё несколько издательств выпустило книги «Просто Мария-2», «Просто Мария-3», «Просто Мария-4», «Просто Мария-5», «Прости, Мария» и «Новые истории Просто Марии».

Награды и премии

TVyNovelas (1990) 
Сериал «Просто Мария» номинирован на 4 премии, но ни в одной из них сериал не победил.
 Лучшая теленовелла — Валентин Пимштейн.
 Лучшая главная женская роль — Виктория Руффо.
 Лучшая главная мужская роль — Мануэль Саваль.
 Лучшая злодейка — Габриэла Гольдсмит.

Примечания 

Телесериалы Мексики 1989 года
Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Телесериалы по сценариям Габриэлы Ортигосы
Телесериалы по сценариям Карлоса Ромеро
Телесериалы по сценариям Кари Фахер
Телесериалы по сценариям Валерии Филлипс
Экранизации произведений Селии Алькантары